El nom de pal de rosa fa referència a diverses fustes oloroses utilitzades en perfumeria, així com a fustes de color rosa o veta rosa utilitzades en ebenisteria.

En perfumeria, l'oli de pal de rosa prové d'un arbre de la família de les Lauraceae, originari de l'Amazones i Guiana, lAniba rosaeodora. L'explotació comercial així causada en fa una espècie en perill d'extinció. S'extreu principalment de la fusta molt fragant i de color entre groc palla i coure, però també es poden destil·lar totes les parts de la planta. Aquesta espècie va ser sobreexplotada a Guiana a principis del segle XX. Havent esdevingut rara, l'espècie està protegida per la UICN .

En ebenisteria, el nom "pal de rosa" correspon, entre altres coses, a arbres del gènere Dalbergia Dalbergia variabilis (o Dalbergia frutescens ), molt utilitzats al  en marqueteria. Aleshores es va atribuir per extensió (i abús del llenguatge) a diverses espècies del gènere Dalbergia, de la família Fabaceae. Entre altres:

 Dalbergia maritima, també anomenada pal de rosa o rosa falsa de Madagascar ;
 Dalbergia sissoo, el "pal de rosa" de l'Índia Oriental ;
 Dalbergia cochinchinensis, pal de rosa siamès.

La vaguetat del terme "pal de rosa" prové en particular de referir-se al terme anglès rosewood, que designa una família formada per diverses varietats de Dalbergia; en general, el seus aspectes difereixen força del palissandre. Però la vaguetat també prové de la dificultat per a identificar amb precisió les espècies realment utilitzades al segle XVIII amb el mateix propòsit.

Per mal ús del llenguatge 
Altres Espècies o gèneres d'arbres produeixen fusta que de vegades també s'anomena, incorrectament, "pal de rosa" :

 Diverses espècies del gènere Pterocarpus, de la família Fabaceae, la fusta de les quals s'anomena generalment padouk, sobretot :
 Pterocarpus angolensis ,
 Pterocarpus africanus ,
 Pterocarpus indicus, el pal de rosa birmà o sang de drac,
 Pterocarpus soyauxii ;
 Swartzia fistuloides, un altre arbre de la família Fabaceae,
 Thespesia populnea o "porquer", un arbre de la família de les Malvaceae.

Referències 

Fustes